

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Bytkowice – przysiółek wsi Krajanów w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Bytkowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo